Chile már az első, az 1896-os nyári olimpiai játékokon is szerepelt. A téli olimpiákon 1948 óta vesz részt.

A chilei sportolók eddig 13 érmet nyertek, mindet a nyári játékokon, legeredményesebb sportáguk a tenisz.

A Chilei Olimpiai Bizottság 1934-ben jött létre, a NOB még ebben az évben felvette tagjai közé, a bizottság jelenlegi elnöke Neven Ivan Ilic Alvárez.

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Források 

 
Nemzetek az olimpiai játékokon